O termo Porto de São Mateus pode referir-se a:

 Porto de São Mateus, porto e sítio histórico da cidade de São Mateus, no estado do Espírito Santo, no Brasil.
 Porto de São Mateus, porto da freguesia de São Mateus, concelho da Madalena, nos Açores.

Desambiguação